La saison 1967-1968 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

La Chaux-de-Fonds remporte le  titre de son histoire.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Barrage 
Il se joue le , à Langenthal :
 HC Neuchâtel Young Sprinters- 1-3 (1-0 0-2 0-1)

Seconde phase

Poule de promotion

Barrage de promotion en LNA 
Il se joue le , à Genève :
 Lausanne HC-HC Sierre 0-7 (0-3 0-2 0-2)

Poule de maintien

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1967-1968
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace